Atahualpa steht für:
 Estadio Olímpico Atahualpa, multifunktionelles Stadion in Quito, Ecuador
 (4721) Atahualpa, Asteroid des Hauptgürtels
 Provinz Atahuallpa (jetzt: Provinz Sabaya), Provinz im Departamento Oruro in Bolivien
 Kanton Atahualpa, Kanton in der Provinz El Oro in Ecuador
 Atahualpa (Esmeraldas),  Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Eloy Alfaro der ecuadorianischen Provinz Esmeraldas
 Atahualpa (Quito), auch Atahualpa Habaspamba, eine Parroquia rural im Kanton Quito der Provinz Pichincha in Ecuador
 Atahualpa (Manabí), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Pedernales der ecuadorianischen Provinz Manabí
 Atahualpa (Montevideo), Barrio der uruguayischen Hauptstadt Montevideo
 Atahualpa (Santa Elena), Ortschaft und Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Santa Elena der ecuadorianischen Provinz Santa Elena
 Atahualpa (Tungurahua), Vorort von Ambato und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Ambato der ecuadorianischen Provinz Tungurahua
 Tatort: Atahualpa, österreichischer TV-Krimi (1987)

Personen:
 Atahualpa (um 1500–1533), ein Inkaherrscher
 Juan Santos Atahualpa, Führer eines Indianeraufstands in Peru (1742 bis 1755)
 Atahualpa Yupanqui (Héctor Roberto Chavero; 1908–1992), argentinischen Musiker